Mesa de corte
Switchers

Desambiguação